Anderson est le nom de nombreuses personnalités et entre dans la dénomination de divers noms de lieux.

Pseudonyme 

 Anderson (Anderson Gils de Sampaio) (1977-), footballeur brésilien ;
 Anderson (Anderson Roberto da Silva Luiz) (1978-), footballeur brésilien ;
 Anderson (Anderson Cléber Beraldo) (1980-), footballeur brésilien ;
 Anderson (Anderson Andrade Antunes) (1981-), footballeur brésilien ;
 Anderson (Anderson Santos Silva) (1981-), footballeur brésilien ;
 Anderson (Anderson Alves da Silva) (1983-), footballeur brésilien ;
 Anderson (Anderson Luís de Abreu Oliveira) (1988-), footballeur brésilien ;
 Anderson Bamba (1988-), footballeur brésilien ;
 Anderson Conceição (1989-), footballeur brésilien ;
 Anderson Costa (1984-), footballeur brésilien ;
 Ânderson Lima (1973-), footballeur brésilien ;
 Anderson Silva (1975-),  pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes brésilien ;
 Anderson Silva (1972-), footballeur brésilien ;
 Anderson Cooper (né en 1967), journaliste et animateur de télévision américain ;
 C.W. Anderson (1971-), nom de ring du catcheur (lutteur professionnel) américain Chris Wright ;
 Eli Anderson (1967-), écrivain français ;
 Poppy J. Anderson (1983-), historienne et auteure allemande.

Patronyme

A 
 Abraham Archibald Anderson (1847-1940), peintre américain ;
 Addie Anderson Wilson (1876-1966), compositrice américaine ;
  (1783-1846), physicien britannique ;
  ;
  ;
 Alfredo Anderson (1978-), footballeur panaméen ;
 Alice Anderson (1972-), artiste franco-britannique ;
 Allen Latham Anderson (1837-1910), brigadier général de l'Union pendant la Guerre de Sécession ;
 Alyssa Anderson (1990-), nageuse américaine ;
 Amber Anderson (1992-), actrice, musicienne et mannequin britannique ;
 Ambrosia Anderson (1984-), basketteuse américaine ;
 Andrew Anderson (1909-19?), footballeur écossais ;
 Andy Anderson (1951-2019), batteur anglais ;
  (1913-2010), général et homme politique américain ;
 Anne Anderson (1874-1930), illustratrice écossaise ;
 Arthur Anderson (1922-2016), acteur américain ;

B 
 Benedict Anderson (1936-2015), historien et professeur de sciences politiques américain ;
 Bernard Anderson (1919-1997), trompettiste ;
 Beverly Anderson (1943-), mathématicienne américaine ;
 Beverley Anderson-Abbs (1964-), coureuse d'ultra-trail canadienne ;
  ;
  ;
 Brent Anderson (1955-), auteur de comic-books ;
  ;
  ;
 Bryan Anderson (1986-), joueur américain de baseball.

C 
 Cadillac Anderson (1964-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
  ;
 Chase Anderson (1987-), joueur américain de baseball ;
 Christine Anderson-Cook (née en 1966), statisticienne canadienne ;
 Claire Anderson (1895-1964), actrice américaine ;
 Clayton Anderson (1959-), astronaute américain ;
  (1957-), tromboniste américain ;
 Clinton Presba Anderson (1895-1975), homme politique américain ;
 Cody Anderson (1990-), joueur de baseball américain.

D 
 Dave Anderson (1960-), joueur et instructeur américain de baseball ;
  ;
  ;
 Dennis Anderson (1949-2019), homme politique canadien ;
 Derek Anderson (1974-), joueur de basket-ball américain ;
 Dick Anderson (1946-), joueur de football américain ;
 Domenico Anderson (1854-1938), photographe italien ;
  ;
 Donna Anderson (1939-), actrice américaine ;
 Doug Anderson (1927-1998), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Drew Anderson (1994-), joueur de baseball américain ;
 Dwayne Anderson (1986-), joueur de basket-ball américain.

E 
  (1919-2015), général américain de la guerre du Viêt Nam ;
 Edgar Shannon Anderson (1897-1969), botaniste américain ;
  ;
  (1861–1939), économiste américain ;
 Elda Emma Anderson (1899-1961), physicienne américaine ;
 Elizabeth Garrett Anderson (1836-1917), physicienne britannique ;
 Elizabeth Anderson (1959-), philosophe américaine ;
 Elliot Anderson (2002-), footballeur écossais ;
 E. Ruth Anderson (1907-1989), musicienne, rédactrice et observatrice météorologique ;
 Emily Anderson (1891-1962), écrivaine et musicologue britannique ;
 Erika Anderson (1963-), actrice et mannequin américaine ;
 Erika M. Anderson (1982-), chanteuse et compositrice américaine ;
 Erica Anderson Kellner (1914-1976), directrice de la photographie, photographe et réalisatrice de documentaires autrichienne et américaine ;
 Ernestine Anderson (1928-2016), chanteuse américaine ;
 Eugenie Anderson (1909-1997), diplomate américaine.

F 
 Felipe Anderson (1993-), footballeur brésilien ;
  (1957-), auteur, animateur, réalisateur, musicien et écrivain américain ;
 Frederick Irving Anderson (1877-1947), écrivain et reporter américain.

G 
 Garret Anderson (1972-), joueur américain de baseball ;
 Gary Anderson (1970-), joueur écossais de fléchettes ;
  (1939-1991), lutteur américain ;
  ;
 Gerry Anderson (1929-2012), producteur britannique ;
 Gilbert M. Anderson (1880-1971), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Gillian Anderson (1968-), actrice américaine ;
  (1947-), philosophe américain ;
 Greg Anderson (1966-), entraineur de baseball.

H 
 Haley Anderson (1991-), nageuse américaine ;
 Hannah Anderson (1989-), actrice canadienne ;
 Heather Anderson (1959-), femme politique britannique ;
  (1799-1875), mathématicien américain ;
 Herbert Anderson (1917-1994), acteur américain ;
 Ho Che Anderson (1969-), auteur de bande dessinée canadien ;
  (1865-1928), physiologiste britannique.

I 
  ;
 Ivie Anderson (1904-1949), chanteuse.

J 
  ;
 Jan Anderson (1932-2015), scientifique néo-zélandaise ;
 Jane Anderson (1888-1972), journaliste américaine et propagandiste pour le Troisième Reich ;
 Janet Anderson (1949-2023), femme politique du parti travailliste anglais ;
  ;
 Jeff Anderson (1970-), acteur américain ;
 Jeremiah Anderson (1833-1859), abolitionniste américain ;
 Jermaine Anderson (1983-), joueur de basket-ball canadien ;
 Jessica Anderson (1916-2010), écrivaine australienne ;
 Jim Anderson (1930-2013), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jo Anderson (1958-), actrice américaine ;
 Joanne Anderson (1970-), maire de Liverpool ;
 Johann Anderson (1674-1743), juriste allemand, maire de Hambourg, naturaliste et linguiste ;
  ;
 Jolene Anderson (1980-), actrice australienne ;
 Jolene Anderson (1986-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Jon Anderson (1944-), chanteur britannique ;
 Joseph Anderson (1757-1837), homme politique américain ;
 Joseph Anderson (1790-1877), officier et personnalité politique britannique ;
 Joseph Reid Anderson (1813-1892), brigadier général des États confédérés d'Amérique ;
  ;
 Judith Anderson (1898-1992), actrice australienne ;
 Julian Anderson (1967-), compositeur anglais ;
 June Anderson (1952-), soprano américaine.

K 
 Karen Anderson (1971-), joueuse de squash jamaïcaine ;
 Keith Vincent Anderson (1898-1929), pilote australien ;
  ;
  ;
 Kenny Anderson (1970-), joueur de basket-ball américain ;
 Kent Anderson (1945-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Kerstin Anderson (1994-), actrice américaine ;
  ;
 Kitty Anderson (1903-1979), pédagogue et directrice d'école ;
 Kitty Anderson, activiste intersexe d'Islande ;

L 
 Lars Anderson (1987-) : joueur américain de baseball ;
 Laurent Anderson (1480-1552), réformateur suédois ;
  ;
  ;
 Leomie Anderson (née en 1993), mannequin britannique ;
  ;
 Leroy Anderson (1908-1975), compositeur américain ;
 Lily Anderson (1922-1982), militante sociale irlandaise et communiste ;
 Lindsay Anderson (1923-1994), metteur en scène de théâtre et de cinéma, documentariste et critique britannique ;
 Loni Anderson (1945-), actrice américaine ;
 Louie Anderson (1953-2022), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Lyman Anderson (1907-1993), illustrateur américain ;
 Lynn Anderson (1947-2015), chanteuse américaine.

M 
 Madeline Anderson (1923-), réalisatrice africaine-américaine ;
 Madison Anderson (1995-), mannequin portoricaine ;
  (née en 1958), général américain ;
  ;
  ;
 Mary P. Anderson (1948-), professeure d'hydrogéologie 
 Matt Anderson (1976-), lanceur américain de baseball ;
 Maura Anderson (1986-), productrice, réalisatrice et actrice américaine ;
 Melissa Marie Anderson (1982-), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Melissa Sue Anderson (1962-), actrice et productrice canadienne ;
  ;
 Mignon Holland Anderson (1945-), écrivain américain ;
  ;
 Mildred Anderson (19?-), chanteuse de jazz, de blues et de R&B américaine ;
 Miles Anderson (1947-), acteur zimbabwéen ;
 Miller Anderson (1922-1965), plongeur américain ;
 Miller Anderson (1945-), guitariste britannique ;
 Murphy Anderson (1926-2015), dessinateur et encreur de bande dessinée américain ;
 Murray Anderson (1949-), joueur de hockey sur glace canadien.

N
 Naomi Anderson (1843-1899), suffragette afro-américaine ;
 Nicholas Longworth Anderson (1838-1892), major général de l'Union pendant la Guerre de Sécession ;
 Nick Anderson (1968-), joueur de basket-ball américain ;
 Nikki Anderson (1977-), actrice hongroise.

O 
 Ole Anderson (1942-) de son vrai nom Alan Rogowski, catcheur américain ;
 Osborne Perry Anderson (1830-1872), abolitionniste américain ;
  (1887-1960), statisticien russe.

P 
 Pamela Anderson (1967-), actrice canadienne ;
  ;
  ;
 Perry Anderson (1938-), professeur d'histoire ;
 Phil Anderson (1958-), cycliste professionnel australien ;
 Philip Warren Anderson (1923-2020), professeur de physique, prix Nobel (1977) ;
 Philip W. Anderson (1915-1980), monteur américain ;
 Poul Anderson (1926-2001), écrivain de science-fiction.

R 
 Rae Anderson (1953-), joueuse de squash australienne ;
 
 
  ;
  ;
 Rocky Anderson (1951-), homme politique américain ;
  ;
 Roy M. Anderson (1947-), épidémiologiste britannique ;
 Rudolph Martin Anderson (1876-1961), zoologiste canadien ;
 Rupert Anderson (1859-1944), ex footballeur anglais ;
  (1928-2019), compositrice américaine ;
  (1893-1983), photographe américaine ;
 .

S 
  ;
  ;
 Shandon Anderson (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Sherwood Anderson (1876-1941), romancier américain ;
 Sonny Anderson (1970-), footballeur brésilien ;
 Sophie Gengembre Anderson (1823-1903), artiste française ;
 Stan Anderson (1933-2018), footballeur anglais ;
  ;
 Stephen R. Anderson (1943-), linguiste et universitaire américain ;
 Steven Anderson (1985-), footballeur écossais ;
  ;
 Stig Anderson (1931-1997), manager d’ABBA et créateur de Polar Music ;
  ;
 Sylvia Anderson (1927-2016), productrice britannique.

T 
  ;
 Tim Anderson (1993-), joueur de baseball américain ;
 Tyler Anderson (1989-), joueur de baseball américain.

V 
 Viv Anderson (1956-), footballeur anglais.

W 
  (1903-1965), artiste américain ;
 Walter Anderson (1885-1962), folkloriste allemand ;
 Warren Anderson Mathis (1977-), rappeur américain ;
 William R. Anderson (1921-2007), officier de l'United States Navy et homme politique américain ;
 Wendell Anderson (1933-2016), homme politique américain ;
 Wes Anderson (né en 1969), réalisateur américain ;
 Wilhelm Anderson (1880-1940), astrophysicien estonien ;
  ;
 .

Y 
 Yvonne Anderson (née en 1990), joueuse de basket-ball serbe.

Personnages fictifs 
 David Anderson, personnage fictif de la série Mass Effect (jeu vidéo)
 Thomas A. Anderson alias Néo, personnage fictif principal de la série cinématographique Matrix, incarné au cinéma par Keanu Reeves
 Grace Anderson, personnage fictif, élève à Poudlard cousine de Enola Moore
 Hank Anderson personnage fictif du jeu video Detroit: Become Human, incarné par Clancy Brown

Prénom 
Au Brésil, ce nom de famille anglo-saxon est également utilisé comme prénom, surtout depuis la seconde moitié du . En 2014,  personnes au Brésil portaient ce prénom.

 Anderson da Silva dit Sonny Anderson (1970- ), footballeur puis entraîneur brésilien ;
 Anderson Luís de Souza dit Deco (1977- ), footballeur portugais d'origine brésilienne ;
 Anderson Luiz de Carvalho dit Nenê (1981- ), footballeur brésilien.

Toponyme 

 Anderson, cratère lunaire,

au Canada 
 Anderson (Colombie-Britannique)
 Anderson Bay (Colombie-Britannique)
 Anderson Subdivision (Colombie-Britannique)
 Anderson Bay (Manitoba)
 Anderson Lake, Manitoba
 Anderson (New Brunswick)
 Anderson Road (New Brunswick)
 Anderson Settlement (New Brunswick)
 Anderson Mountain (Nouvelle-Écosse)
 Anderson River (Territoires du Nord-Ouest)
 Andersons Landing (Territoires du Nord-Ouest)
 Anderson's Cove
 Anderson Bay (Nunavut)
 Anderson (comté de Lennox et Addington, Ontario)
 Anderson (comté de Perth, Ontario)
 Anderson Lake (Ontario)
 Anderson Lake Station (Ontario)
 Anderson Township (Ontario)
 Anderson (Québec)

en Nouvelle-Zélande 
 Anderson's Bay, banlieue de Dunedin,

au Royaume-Uni 
 Anderson (Dorset)

aux États-Unis 
 Anderson (Alabama)
 Anderson (Alaska)
 Anderson (Californie)
 Anderson (Caroline du Sud)
 Anderson (Indiana)
 Anderson (Missouri)
 Anderson (Texas)
 Anderson (Wisconsin)
 
 Mont Anderson
 
 Île Anderson (Washington)
 Vallée d'Anderson, dans le comté de Mendocino (Californie)

en Égypte 
 Musée Gayer-Anderson

Divers 
 Anderson Bruford Wakeman Howe, supergroupe britannique de rock, formé d'ancien membre de Yes.
Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman, supergroupe britannique de rock, formé d'ancien membre de Yes.

Paronymes

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom brésilien